MLK peut faire référence à :

 Martin Luther King (1929-1968), pasteur baptiste afro-américain, militant non-violent pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis.
 MLK, une maison d'éditions française.

Notes et références